Davudlu – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Davudlu – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian